Amapá — estado brasileiro
Rio Amapá Grande — rio brasileiro do Amapá
Lago do Amapá — lago brasileiro situado à margem direita do rio Acre, próximo a Rio Branco
Amapá (município) — município brasileiro do estado homônimo
Amapa (Nayarit) — cidade no estado mexicano de Nayarit
Amapá-doce— árvore da família das apocináceas, nativa do Pará
Amapá do Maranhão — Município brasileiro do estado do Maranhão 
Amapá Clube — clube de futebol brasileiro de Macapá, Amapá
Microrregião de Amapá — microrregião do estado brasileiro do Amapá

Desambiguações de topônimos